Die 1. Liga 1992 war die erste Spielzeit der zweithöchsten russischen Spielklasse im Fußball nach dem Ende der Sowjetunion. Sie begann am 25. April 1992 und endete am 1. November 1992.

Modus 
Insgesamt 52 Mannschaften wurden in drei Zonen eingeteilt. In den Gruppen West und Mitte jeweils 18 Vereine und in der Ostgruppe 16 Vereine. Die Teams traten in einer Hin- und Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander an. Die drei Gruppensieger stiegen in die Oberste Liga 1993 auf. Die letzten drei (Ostgruppe zwei) Mannschaften stiegen in die drittklassige 2. Liga ab.

Gruppe West

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Gruppe Mitte

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Gruppe Ost

Teilnehmer 
5 Vereine aus der drittklassigen Wtoraja Liga Ost:
 Swesda-Junis-Sib Irkutsk
 Kusbass Kemerewo
 Amur Blagoweschtschensk
 Dynamo Barnaul
 Sachalin Cholms

11 Vereine aus der viertklassigen Wtoraja Nisschaja Liga Zone 10:
 Lokomotive Tschita
 SKA Chabarowsk
 Irtysch Omsk
 Tschkalowez-FoKuMiS Nowosibirsk
 Metallurg Nowokusnezk
 Tom Tomsk
 Metallurg Krasnojarsk
 FK Lutsch Wladiwostok
 Dynamo Jakutsk
 Amur Komsomolsk-na-Amure
 Selenga Ulan-Ude

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Weblinks 
 Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1992
1992